Соревнования по бегу на 1500 метров у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Цюрихе прошли 15 и 17 августа 2014 года на стадионе «Летцигрунд».

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 4 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 4 лучших по времени (q) проходили в финал. Решением судей бежавший во 2-м забеге Андреас Войта был дисквалифицирован за толчок соперника. Пострадавшие от его действий Суфьян Эль-Каббури и Давид Бустос были дополнительно допущены к участию в финале.
На старт в 2 забегах вышли 32 легкоатлета.

Финал 

Финал в беге на 1500 метров у мужчин состоялся 17 августа 2014 года. После дисквалификации и лишения золотой медали в беге на 3000 м с препятствиями за сорванную с себя на финишной прямой майку, второй шанс стать чемпионом Европы представился французу Махидину Мехисси-Бенаббаду спустя 3 дня на непрофильной для него дистанции 1500 метров. Финал проходил в тактическом ключе, спортсмены бежали в невысоком темпе. За круг до финиша случился завал, в котором оказались 4 легкоатлета. Основные претенденты на победу смогли избежать падений и в очной борьбе разыграли медали. Золото завоевал Мехисси-Бенаббад, своим фирменным ускорением не оставивший шансов соперникам (на этот раз он вёл себя чуть сдержаннее на финишной прямой). Вторым стал чемпион Европы — 2012 и лидер европейского сезона норвежец Хенрик Ингебригтсен.

Примечания

Ссылки 
 

бег